Холиков — фамилия; имеет женскую форму Холикова.

 Известные носители
 Холиков, Алексей Александрович (род. 1984) — российский литературовед, доктор филологических наук.
 Холиков, Алишер (род. 1982) — узбекский футболист, нападающий зарафшанского «Кызылкума».
 Холиков, Собиржон (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.